PK se može odnositi na:
 Farmakokinetika
 -{pK}-, negativni logaritam konstante disocijacije -{K (-logK)}-
 Telekineza